Pylos (Griekenland), een Griekse gemeente en kuststadje aan de westkust van de Peloponnesos,
 Pylos (helm), een Oud-Griekse helm
 Pylos (spel), een bordspel voor twee spelers